Сан Бартоломе Кијалана има више значења:

 Општина Сан Бартоломе Кијалана (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Бартоломе Кијалана (Сан Бартоломе Кијалана, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику